Lerchenberg ist ein geographischer Name:

Orte in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Lerchenberg (Göppingen), Weiler der Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen
 in Bayern:
 Lerchenberg (Erkheim), Weiler des Marktes Erkheim, Landkreis Unterallgäu
 Lerchenberg (Haag in Oberbayern), Dorf des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn
 Lerchenberg (Konradsreuth), Weiler der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof
 Lerchenberg (Oberkotzau), Einöde des Marktes Oberkotzau, Landkreis Hof
 Lerchenberg (Reisbach), Einöde des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 in Rheinland-Pfalz:
 Mainz-Lerchenberg, Stadtteil von Mainz
 in Thüringen:
 Lerchenberg (Altenburg), Stadtteil von Altenburg, Landkreis Altenburger Land
 Lerchenberg (Eisenach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Eisenach

historischer deutscher Name von Orten in Polen und Russland:
 Lerchenberg, von Serby, Ort der Landgemeinde Głogów, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Lerchenberg, von Stare Serby, Ort der Landgemeinde Głogów, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Lerchenberg (Landkreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen), von пр. Неман (pr. Neman), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland

Berge und Erhebungen (nach Ländern und Höhe sortiert):
 in Baden-Württemberg:
 Lerchenberg (Schwarzwald) (603,3 m), Berg bei Wildberg, Landkreis Calw
 Lerchenberg, Südhang des Bohnbergs (487,0 m) zum Bodensee hinab; am Unterhang liegt wenig über dem südöstlichsten Jachthafen von Meersburg im Bodenseekreis die Deutsche Kriegsgräberstätte Meersburg-Lerchenberg
 Lerchenberg (Crailsheimer Hardt) (456,7 m), Hügelrücken der Crailsheimer Hardt zwischen Ingersheim und Alexandersreut, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 in Bayern:
 Lerchenberg (Kadeltshofen) (509 m), Anhöhe zwischen Roth- und Bibertal bei Kadeltshofen, Markt Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Ulm
 Lerchenberg (Rögen) (411,6 m), Berg bei Rögen im kreisfreien Coburg
 Lerchenberg (Duttenbrunn) (330,9 m), Berg bei Duttenbrunn (Zellingen), Landkreis Main-Spessart
 in Niedersachsen:
 Lerchenberg (Hildesheim) (242,5 m), Erhebung im Hildesheimer Wald bei Neuhof, Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim
 Lerchenberg (Uelzener Becken) (91,7 m), Erhebung im Uelzener Becken bei Bahnsen (Suderburg), Landkreis Uelzen
 in Rheinland-Pfalz:
 Lerchenberg (Mainz) (von ca. 235 m abwärts), Ostabfall des Olmer Waldes im Gebiet der Stadt Mainz; übertragen auch für den dort im Stadtteil Mainz-Lerchenberg ansässigen Fernsehsender ZDF
 in Sachsen:
 Lerchenberg (Syrau) (525,6 m), Berg bei Syrau (Rosenbach/Vogtl), Vogtlandkreis
 Lerchenberg (Eibau) (466,7 m), Berg bei Eibau, Gemeinde Kottmar, Landkreis Görlitz
 Lerchenberg (Pöllwitz) (462 m), Berg bei Pöllwitz (Zeulenroda-Triebes), Landkreis Görlitz
 Lerchenberg (Bannewitz) (425 m), Hügel im Erzgebirgsvorland bei Börnchen, Gemeinde Bannewitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 in Thüringen:
 Lerchenberg (Thüringer Schiefergebirge) (598,6 m), Berg bei Steinach, Landkreis Sonneberg
 Lerchenberg (Auma) (447,5 m), Berg bei Auma (Auma-Weidatal), Landkreis Greiz
 Lerchenberg (Wittchendorf) (385,8 m), Berg bei Wittchendorf (Langenwetzendorf), Landkreis Greiz
 Lerchenberg (Mihlaer Berg) (342,8 m), Erhebung des Mihlaer Bergs bei Ütteroda (Krauthausen), Wartburgkreis
 Lerchenberg (Seelingstädt) (324 m), Berg bei Seelingstädt, Landkreis Greiz
 Lerchenberg (Weida) (321 m), Berg bei Weida, Landkreis Greiz
 Lerchenberg (Seulingswald) (287,5 m), Anhöhe bei Dankmarshausen, Wartburgkreis; an Grenze zu Hessen
 in Polen:
 Lerchenberg (388,7 m), deutscher Name des Skowron (Berg) bei Maciejowa (Jelenia Góra), Woiwodschaft Niederschlesien
 in der Schweiz:
 Lerchenberg (Zuzwil) oder Lercheberg (599 m), Berg bei Zuzwil BE, Kanton Bern
 Lerchenberg (Bucheggberg) (568 m), Berg des Bucheggbergs bei Brunnadern (Leuzigen), Kanton Bern
 in Tschechien:
 Lerchenberg (736,2 m), deutscher Name des Skřivánčí vrch (Aš) bei Aš, Region Karlovarský
 Lerchenberg (478,1 m), deutscher Name des Skřivánčí vrch (Severní) bei Severní (Lobendava), Region Ústecký; an Grenze zu Sachsen (Deutschland)

Lerchenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eva-Maria Lerchenberg-Thöny (* 1957), österreichische Choreographin, Autorin, Regisseurin und Filmemacherin 
 Michael Lerchenberg (* 1953), deutscher Schauspieler

Lerchenberg steht auch für:
 Funkstelle Lerchenberg, auf dem Lerchenberg (Schwarzwald), bei Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lerchenberg (Fernsehserie), ZDF-Sitcom
 Lerchenberggymnasium, staatliches Gymnasium in Altenburg, Altenburger Land, Thüringen

Siehe auch:
 Finkenberg/Lerchenberg 
 Lärchenberg
 Lärchberg
 Lerchenhügel